«Ленин» — грузо-пассажирский пароход типа «Пенза» был построен в Данциге в 1909 году по заказу «Добровольного флота». Первоначальное название — «Симбирскъ».

Погиб 27 июля 1941 года, подорвавшись на советской мине (по некоторым другим данным — был торпедирован подводной лодкой) южнее мыса Сарыч (южное окончание крымского побережья). Число погибших составило, по разным оценкам, от 650 до 2500 человек.

История парохода 

До 1920 года работал на линии между Владивостоком, Шанхаем, Нагасаки и Цуругой. В июне 1920 года арестован в порту Нагасаки и передан под контроль эмигрантского правления «Добровольного флота». В 1922 году возвращён СССР. В 1923 году переименован в «Ленин» (в честь В. И. Ленина).

В 1924 году корабль был переведён на Чёрное море, под управлением Совторгфлота обслуживал курортные маршруты, затем линию Одесса — Новороссийск.

В 1938 году пароход был передан под контроль Дальневосточного морского пароходства, но потерпел аварию вблизи Одессы и был направлен на ремонт и модернизацию.

В 1940 году «Ленин» был зачислен в состав Черноморского государственного морского пароходства.

27 июля 1941 года конвой из трёх транспортных судов — «Ленин», «Грузия» и «Ворошилов» — в сопровождении сторожевого катера СКА № 026 вышел из Севастополя. В районе мыса Сарыч «Ленин» подорвался на советском минном поле и через несколько минут затонул.

Шлюпки с «Ворошилова» спасли 208 человек, «Грузия» и сторожевой катер спасли около 300 человек. Число погибших неизвестно, приблизительно оценивается в 2500 человек.

12 августа 1941 года Военный трибунал Черноморского флота приговорил лоцмана «Ленина» лейтенанта И. И. Свистуна к высшей мере наказания — расстрелу, а старшего лейтенанта И. А. Штепенко к 8 годам тюремного заключения с отбытием наказания после войны.

18 августа 1992 года И. И. Свистун был реабилитирован посмертно.

Место гибели «Ленина» и его обломки на дне локализованы экспедицией Института археологии НАН Украины и американского исследователя Роберта Балларда на исследовательском корабле Endeavor в ходе поисков парохода «Армения».

Капитаны парохода 
 Е. С. Гернет
 И. С. Борисенко (погиб 09.11.1941)

Однотипные суда 
 «Пенза»

Примечания

Ссылки 
 «Ленин» (27 июля 1941 года)
 Марагин А. «Ленин» на минах. «АиФ» (газета) // 26.07.2006

Литература 
 

 

 

 

Пароходы Российской империи
Пароходы СССР
Появились в 1909 году в Германии
Кораблекрушения 1941 года
События 27 июля
Июль 1941 года
Пассажирские суда
Объекты, названные в честь Владимира Ленина
1941 год в Крыму
Транспортные происшествия в России 1941 года
Затонувшие корабли
Кораблекрушения в Крыму